in samenstellingen:
Pleine-Selve (Aisne)
Pleine-Selve (Gironde)
Saint-Selve,  Gironde
ook:
gemeenten met de naam La Selve